Thomas Naumann ist der Name folgender Personen:
 Thomas Naumann (Politiker) (* 1944), deutscher Agraringenieur und Politiker
 Thomas Naumann (Volkskundler) (* 1950), deutscher Volkskundler und Museumsleiter
 Thomas Naumann (Schauspieler) (* 1951), deutscher Moderator und Schauspieler
 Thomas Naumann (Physiker) (* 1953), deutscher Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Tom Naumann